Ёршик:

 Ёршик — приспособление для чистки внутренних поверхностей различных предметов.
 Туалетный ёршик — приспособление для чистки унитазов.
 Ёршик — персонаж книги «Незнайка в Солнечном городе».

См. также